Le terme Comporté est un patronyme d'origine française.

Patronyme
Philippe Gaultier de Comporté (1641-1687), lieutenant du régiment de Carignan-Salières arrivé à la ville de Québec en 1665.

Comporté, une localité, près de Poitiers, dans le Centre-Ouest de la France.
Pourvoirie de la comporté, une pourvoirie située au nord de la ville de La Malbaie, sur le bord du lac Comporté.
Rivière Comporté, un affluent de la rivière Malbaie coulant dans la ville de La Malbaie, dans la MRC de Charlevoix-Est, au Québec, au Canada.
Seigneurie Comporté, seigneurie au Québec, au Canada.